Кабанас — муніципалітет в Іспанії, у складі Автономної області Каталонія, у провінції Жирона
 Кабанас — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Галісія, у провінції Ла-Корунья